Гласхитен може бити:

 Гласхитен (Горња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Бајројт.
 Гласхитен (Таунус), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Хохтаунус.